Station is een spoorwegstation in de Franse gemeente Marigny.

Marigny
Marigny (Deux-Sèvres)